Morchella patula est une espèce de champignons de la famille des Morchellaceae (ordre des Pezizales). C'est un excellent champignon comestible.

Liste des variétés 
Selon  :
 Morchella patula var. gigas (Pers.) S.Imai, 1954
 Morchella patula var. patula
 Morchella patula var. semilibera (DC.) S.Imai, 1954

Systématique 
Le nom correct complet (avec auteur) de ce taxon est Morchella patula (J.F.Gmel.) Pers., 1801.

L'espèce a été initialement classée dans le genre Phallus sous le basionyme Phallus patulus J.F.Gmel., 1792.

Morchella patula a pour synonymes :
 Phallus patulus J.F.Gmel., 1792

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Espèce de champignons (nom scientifique)
patula